Lalou ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Lalou (1841–1918), französischer Industrieller
 Frank Lalou (* 1958), französischer Schriftsteller
 Marcelle Lalou (1890–1967), französischer Tibetologe
 René Lalou (1889–1960), französischer Anglist, Romanist und Literaturkritiker

Lalou ist der Vorname folgender Person:
 Lalou Bize-Leroy (* 1932), französische Winzerin

Siehe auch:
 Laloux
 Lalu